mjerilo (instrument), naprava  kojom se obavlja mjerenje, samostalno ili uz uporabu dodatnoga pribora.

 mjerilo (kartografija), u kartografiji, omjer duljina na karti prema odgovarajućim duljinama u prirodi.

 pomično mjerilo, ručni mjerni instrument za mjerenje duljine s pomičnim krakom.

Izvori